Пітео (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Пітео — місто у Швеції, у лені Норрботтен.